Anton Jewgienjewicz Kaliniczenko, ros. Антон Евгеньевич Калиниченко (ur. 22 lipca 1982 w Kemerowie) – rosyjski skoczek narciarski.

W Pucharze Świata debiutował w sezonie 1999/2000 w Kuopio. Pierwszy raz w czołowej trzydziestce znalazł się podczas próby przedolimpijskiej przed igrzyskami w Salt Lake City, gdzie był 28. Kolejne punkty PŚ zdobył 11 sezonów później, kiedy podczas inauguracyjnego konkursu w Ruce zajął 29. miejsce.

Uczestniczył w mistrzostwach świata w lotach w Vikersund w 2000, a w kolejnym roku w mistrzostwach świata w Lahti, lecz zajmował miejsca w piątej dziesiątce.

W 2002 wziął udział w kwalifikacjach do olimpijskiego konkursu na dużej skoczni w Park City, lecz zajął 61. miejsce i nie awansował do konkursu.

Swój rekord życiowy w długości lotu ustanowił 24 lutego 2012 na Vikersundbakken w Vikersund, gdzie podczas anulowanej serii konkursowej mistrzostw świata w lotach narciarskich uzyskał 189 metrów.

W 2016 ogłosił zakończenie kariery zawodniczej i dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Rosji w skokach narciarskich.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty A. Kaliniczenki na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty A. Kaliniczenki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Kaliniczenki na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1998  Sankt Moritz – 44. miejsce
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 35. miejsce
 Drużynowo
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 12. miejsce

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001/2002 – 70.
 2011/2012 – 56.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000 – 33.
 2011 – 53.
 2012 – 61.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Kemerowie